Əlimədədli – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Əlimədədli – centro abitato del distretto di Göygöl, in Azerbaigian